Stabijano ima više značenja:
 Stabijano (Luka)
 Stabijano (Sijena)